

Patronyme 
Guirassy est un patronyme Diakhanké, très répandu en Afrique de l'Ouest.

A-L 
 Abdou Guirassy (1989- ), footballeur sénégalais ;
 Lamine Guirassy (1977- ), journaliste guinéen ;

M-O 
 Moustapha Mamba Guirassy (1965- ), homme politique sénégalais ;

P-Z 
 Serhou Guirassy (1996- ), footballeur guinéen.

Lien externe 
 

Patronyme Diakhankés
Homonymie de patronyme